Die Saison 1960/61 war die 18. Spielzeit der 1943/44 eingeführten höchsten mexikanischen Fußballprofiliga. Neu in die Liga gekommen war der Aufsteiger CF Monterrey, der den in der Vorsaison abgestiegenen CD Zamora ersetzte.

Besonderheiten 
Meister wurde der CD Guadalajara, dem damit als erster Verein in der Geschichte der mexikanischen Profiliga ein Titelhattrick gelang. Einmalig war in jener Spielzeit zudem, dass drei Mannschaften aus Guadalajara die ersten drei Plätze in der Abschlusstabelle belegten. Vizemeister wurde der CD Oro und der CF Atlas landete auf dem dritten Rang. Alle drei Teams aus Guadalajara waren zudem sehr heimstark. Oro verlor kein einziges Heimspiel und gewann 10 seiner 13 Begegnungen auf eigenem Terrain. Meister Chivas gewann sogar zwölf Heimspiele, musste aber ausgerechnet gegen den CD Tampico, der ansonsten kein Auswärtsspiel gewann, seine einzige Heimniederlage (2:4) hinnehmen.

Äußerst ungewöhnlich verlief die Saison für den späteren Absteiger Celaya FC. Während er nach der Hinrunde ohne einzigen Heimsieg blieb (zwei Remis und vier Niederlagen), war die Mannschaft nach ihren ersten sechs Auswärtsspielen noch unbesiegt und hatte in der Fremde jeweils drei Siege und Remis geholt. Am letzten Spieltag der Vorrunde gab es dann die erste Auswärtsniederlage (1:3 beim CD Tampico) und in den sechs Auswärtsspielen der Rückrunde konnte kein einziger Punkt mehr verbucht werden. Zwar konnten die ersten drei Heimspiele der Rückrunde gewonnen werden (gegen León, Morelia und Toluca), doch weil aus den restlichen vier Heimspielen nur noch jeweils zwei Remis und Niederlagen heraussprangen, reichte es am Ende nicht zum Klassenerhalt.

Abschlusstabelle 1960/61 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1960/61 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF
 Ergebnisse der Kreuztabelle gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Siehe auch 
 Liga MX

1960
Fußballsaison 1960/61